Elly van Stekelenburg, actrice 
 Jan Stekelenburg, sportverslaggever
 Jeroen Stekelenburg, sportverslaggever
 Johan Stekelenburg, voormalig voorzitter van de vakbond FNV en voormalig burgemeester van Tilburg
 Lennart Stekelenburg, zwemmer
 Maarten Stekelenburg (voetballer), Nederlands voetbaldoelman
 Maarten Stekelenburg (trainer), Nederlands voetbaltrainer
 Roeland Stekelenburg, Nederlands journalist en documentairemaker